Открытый чемпионат Ноттингема по теннису 2006 — 12-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в британском городе Ноттингем и являющегося частью тура ATP в рамках серии международной серии.

В 2006 году турнир прошёл с 19 по 24 июня Соревнование завершало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Ришар Гаске обыграл  Йонаса Бьоркмана со счётом 6-4, 6-3.
 Гаске выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Гаске второй год подряд победил на местном турнире
 Бьоркман сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Энди Рам /  Йонатан Эрлих обыграли  Игоря Куницына /  Дмитрия Турсунова со счётом 6-3, 6-2.
 Рам выиграл 2-й парный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Эрлих выиграл 2-й парный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Пара из Израиля второй год подряд выиграла местный турнир.

См. также 
 Открытый чемпионат Ноттингема по теннису
 ATP Тур 2006
 Международная серия ATP
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Профиль турнира на сайте ATP

Великобритания
Теннис
Июнь 2006 года
2006